«Последние дни Помпеи» — название романа и нескольких фильмов.

Роман:
 «» — роман Эдварда Бульвера-Литтона (1834).

Фильмы:
 «Последние дни Помпеи» — художественный фильм режиссёра Уолтера Буфа (Великобритания, 1900)
 «» — художественный фильм режиссёра Луиджи Маджи (Италия, 1908)
 «» — художественный фильм (Италия, 1913)
 «» — художественный фильм режиссёра Кармине Галлоне (Италия, 1926)
 «» — художественный фильм (США, 1935)
 «» — художественный фильм режиссёра Марселя Л’Эрбье (Италия-Франция, 1950)
 «Последние дни Помпеи» — художественный фильм режиссёров Марио Боннар и Серджо Леоне (Италия—ФРГ—Испания, 1959)
 «Последние дни Помпеи» — художественный фильм режиссёра Иосифа Шапиро (СССР, 1972)
 «» — телевизионный мини-сериал (Великобритания-США-Италия, 1984)

См. также:
 
 Помпеи (значения)